

Personnalités 

 Guido Winterberg (né en 1962), coureur cycliste suisse ;
 Hans Winterberg (1901-1991), compositeur tchèque puis allemand ;
 Lukas Winterberg (né en 1988), coureur cycliste suisse, en cyclo-cross.

Lieux 

 Winterberg, ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Allemagne.